Митрополит Иаков ( в миру Панаги́с Никола́у-Гинги́лас ; ) — епископ Элладской православной церкви и формально Константинопольской православной церкви, митрополит Митилинский (1925—1958).

Биография 
23 октября 1894 года митрополитом Мосхонисийским  был рукоположен в сан диакона.

В 1903 году окончил Халкинскую богословскую школу в которой был стипендиатом патриарха Иерусалимского Никодима, а по окончании служил диаконом в Смирнской митрополии.

В 1908 году был рукоположен в сан пресвитера.

16 марта 1908 года был рукоположен в сан епископа Христупольского, викария Смирнской митрополии. Хиротонию совершили: митрополит Смирнский Василий (Астериу), митрополит Филадельфийский Прокопий (Лазаридис), митрополит Дурресский Иоанн (Дьякумакис), епископом Анеонским Константином и епископом Иринупольским Арсением.

15 февраля 1911 года назначен митрополитом Дурресским, в 1919 году — патриаршим экзархом Корчинским, однако, в ноябре 1921 года был депортирован и проживал в Смирне.

20 января 1925 года был избран митрополитом Митилинским.

Скончался 25 марта 1958 года в Митилини.

Примечания 

Выпускники Халкинской богословской школы
Митрополиты Константинопольской православной церкви
Митрополиты Элладской православной церкви
Митилинская митрополия